Слово «дигери», «диґери» може стосуватися наступних понять:

 Дигери — представники вкрай лівого селянського руху в  Англійської революції;
 Дигери — люди, що захоплюються дослідженням штучних підземних споруд;
 Digger - відеогра.